

Geografia

Austria 
 Auen – dzielnica Villach

Niemcy 
 Auen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Osoby 
 Carl Auen – niemiecki aktor
 Euphrosyne Auen – niemiecka poetka

Zobacz też 
 Au
 Aue
 Donau-Auen